La División Intermedia 1929 fue la cuarta edición de la División Intermedia que constituía la segunda categoría en los torneos de Perú en esos años. En esta temporada la segunda categoría fue denominada como Primera División B.

El torneo fue jugado por 20 equipos de los cuales eran 10 de Lima, 9 del Callao y un representante de los Balnearios del Sur. El campeón fue Lawn Tennis que obtuvo el ascenso a la Primera División de 1930.

Ascensos y descensos 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Equipos participantes

Referencias 

Campeonatos de fútbol entre clubes de Perú
Fútbol en 1929
Perú en 1929